Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2009-2010 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Tabellone

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D
 Coppa Italia Serie D 2009-2010
 Coppa Italia Serie D 2009-2010 (turni preliminari)

Calcio nel 2009
Calcio nel 2010
2009/2